Black Crag är en kulle i Antarktis. Den ligger i Västantarktis. Inget land gör anspråk på området. Toppen på Black Crag är  meter över havet, eller  meter över den omgivande terrängen. Bredden vid basen är  km.

Terrängen runt Black Crag är varierad. Havet är nära Black Crag åt nordost. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer sydost om Black Crag. Trakten är obefolkad. Det finns inga samhällen i närheten.

Kommentarer

Källor 

Artiklar med robotjusterad position
Kullar i Västantarktis
Berg i Antarktis 200 meter över havet eller högre